Charles Burnell – canottiere britannico
 Jason Burnell – cestista statunitense
 Jocelyn Bell Burnell – astrofisica nordirlandese
 Leslie Burnell Jepsen – ex cestista statunitense
 Richard Burnell – canottiere britannico
 Ryan Burnell Lorthridge – ex cestista statunitense